Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Niećko – polska działaczka ludowa
 Joanna Mantel-Niećko – polska orientalistka, językoznawczyni i kulturoznawczyni, działaczka opozycji w PRL
 Józef Niećko – polski publicysta, działacz ruchu ludowego